Calitys — род мелких жуков из семейства темнотелки (Trogossitidae). Голарктика.

Распространение 
Голарктика: Канада, США, Евразия.

Описание 
Среднего размера жуки-темнотелки буроватого землистого цвета, длина около 10 мм. Форма тела плоская. Усики 11-и члениковые. Фронтоклипеальный шов развит. Тело покрыто бугорками и микрощетинками. Переднеспинка и надкрылья сбоков с зазубринами. Взрослые особи и их личинки грибоядные. Живут под корой хвойных деревьев (ель, пихта, сосна).

Систематика 
Род был впервые выделен в 1859 году шведским энтомологом Карлом Густафом Томсоном (Carl Gustaf Thomson, 1824–1899). В ходе ревизии семейства темнотелок, проведённой в 2013 году чешским колеоптерологом Иржи Колибачем (Jiří Kolibáč ; Moravian Museum, Department of Entomology, Брно, Чехия) для рода указано 2 валидных вида.

  (Голарктика)
  (США, Канада)

См. также 
 Narcisa
 Helaeomyia petrolei — нефтяная муха

Примечания

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1965. 38. Сем. Ostomatidae (Trogositidae) — щитовидки. 239—240. В кн.: 
 Лафер Г. Ш. 1992. 55. Сем. Peltidae (Lophocateridae) — щитовидки. В кн.: 
 Никитский Н. Б. 1992. 54. Сем. Trogositidae. В кн.:

Ссылки 
 Calitys scabra Thunberg — atlas of beetles of Russia
 Род Calitys на сайте Энциклопедия жизни, eol.org

Темнотелки
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Роды жесткокрылых